Девять луков () — фразеологизм, древнеегипетское собирательное обозначение внешних врагов Египта с оттенком «множество варваров». Число девяти луков и ассоциируемых с ними народов постоянно менялось в зависимости от внешнеполитической обстановки. Подробный список народов, входящих в понятие, пока не установлен. В разные эпохи изображения народов различны по их одежде, однако, основными представителями девяти луков были азиаты или нубийцы.

Изображение 
Изображения девяти луков часто встречаются на ступенях, основании статуи или царского трона, попираемого стопами. Символически это обозначало, что фараон «топчет» своих врагов. В египетском языке существовало выражение hr ṯb(w)t/ṯbty (под сандалиями) и означало «быть предметом кого-то».

Сидящая статуя фараона Джосера (III династия, Древнее царство) содержит одно из ранних изображений Девяти луков (южные нубийцы). Птица-rekhyt в иконографии в сочетании с Девятью луками могла означать завоёванные территории (в Додинастический период). Постепенно значение трансформировалось в понимание власти над любыми покорёнными землями.

Гробница Тутанхамона 
В гробнице Тутанхамона (KV62) найдены различные изображения девяти луков, например, печать фиванского некрополя содержит изображение бога смерти Анубиса в виде шакала, лежащего на девяти луках, что символизирует торжество над врагами Египта. Несколько таких печатей поставлены на оштукатуренной стене, скрывающей вход в гробницу, другая скрепляла завязанную верёвку в погребальной камере. Печать «Города мёртвых» была знаком целостности гробницы, которую запечатали служители некрополя. Также в гробнице обнаружены церемониальные сандалии Тутанхамона с изображениями девяти луков.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 

Военная история Египта
Войны Древнего Египта
Социальные условия в Древнем Египте
Египетские иероглифы